Hradisko je přírodní památka v oblasti Ponitří.

Nachází se v katastrálním území města Prievidza v okrese Prievidza v Trenčínském kraji. Území bylo vyhlášeno či novelizováno v letech 1973, 1975 na rozloze 1,7103 ha.

Externí odkazy 
 Přírodní památka Hradisko , Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR
 Chránené územia, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Přírodní památky na Slovensku
Chráněná území v okrese Prievidza
Prievidza